Camillo Ruggera
 Ruggera, variante di Ruggero